Titan kan syfta på:

 Titan – ett metalliskt grundämne
 Titan (databas) – en trafikdatabas hos Försvarets Radioanstalt
 Titan (företag) – tidigare danskt verkstadsföretag och gjuteri
 Titan (måne) – en av planeten Saturnus månar
 Titan (yacht) – en av fyra superyachter av samma modell tillverkade av Abeking & Rasmussen i Tyskland
 Titan Aircraft – en amerikansk flygplanstillverkare
 Titan Fighting Championships – en amerikansk mixed martial arts-organisation
 Titan Games – ett svenskt spelföretag
 Titan Television – ett svenskt tv-bolag
 Titaner – en grupp gudar i grekisk mytologi
 Titaner (Dune) – en grupp mekaniserade människohjärnor i Dune-serien
 Cessna 404 Titan – flygplansmodell tillverkad av Cessna
 Cessna 404 Titan II – flygplansmodell tillverkad av Cessna
 Projekt 1941 Titan – en sovjetisk fartygsklass bestående av fartyget SSV-33 Ural
 Volvo Titan – en serie lastbilar tillverkade Volvo